Holmer oder Holmér ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Holmer (* 1940) Gründer der Holmer Maschinenbau GmbH
 Anna Rose Holmer, US-amerikanische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Carl-Robert Holmer-Kårell (* 1986), schwedischer Schauspieler
 Friedrich Levin von Holmer (1741–1806), seit 1774 Geheimer Rat und dirigierender Minister im Herzogtum Oldenburg
 Fritz Reinhold Holmer (1906–1967), schwedischer Maler und Zeichner
 Gösta Holmér (1891–1983), schwedischer Leichtathlet
 Hans Holmér (1930–2002), schwedischer Kommissar und Jurist
 Magnus Friedrich von Holmer (1780–1857), Kammerherr, Domherr und Publizist
 Oswald Holmer (1936–2001) Präsident der Bayer. Bereitschaftspolizei
 Ulrike Holmer (* 1967), deutsche Sportschützin
 Uwe Holmer (* 1929), deutscher Theologe, Pfarrer und Autor

Siehe auch:
 Holmner
Holmer Maschinenbau